Russell puede referirse a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Personas
 "'Richard Russel Riordan"' escritor de la serie de "Percy Jackson"
 Alfred Russel Wallace (1823-1913), geógrafo y naturalista británico.
 Bertrand Russell (1872-1970), filósofo y matemático del .
 Bill Russell (1934-2022), exjugador de baloncesto.
 Charles Taze Russell (1852-1916), primer presidente de la sociedad Watchtower Bible and Tract, entidad de los Testigos de Jehová.
 David Russell (1953-), guitarrista clásico escocés.
 David Russell (1960-), baloncestista estadounidense.
 Edward Ratcliffe Garth Russell Evans (1957-), oficial naval británico y explorador antártico.
 George Russell, piloto de Fórmula 1
 George William Russell (1867-1935), escritor, poeta y pintor irlandés.
 Ken Russell, director de cine británico.
 Keri Russell (1976-), actriz estadounidense.
 Kurt Russell, actor estadounidense.
 Lord John Russell, primer ministro británico.
 Rosalind Russell, actriz estadounidense.
 Steve Russell, programador y científico.
 William Huntington Russell, cofundador de la orden secreta Skull & Bones de Yale.
 Russell Alan Hulse, astrofísico estadounidense.
 Russell Allen, vocalista de la banda de metal progresivo Symphony X.
 Russell Crowe, actor de Nueva Zelanda.
 Russell Hoban, escritor estadounidense.
 Russell Jones, rapero estadounidense.
 Russell P. Sebold, hispanista estadounidense.
 Russell Peters, humorista canadiense.

Personajes ficticios 
 Russell, personaje menor de la serie de animación Happy Tree Friends;
 Nick Russell, personaje de Power Rangers: Fuerza mística;

Autores de nombres científicos  
 A.B.Russell - A.B. Russell fl. 1958;
 A.Russell, ca. 1715-1768;
 A.W.Russell - Anna Worsley Russell 1807-1876;
 D.J.Russell - Dennis J. Russell;
 G.A.Russell - George Archie Russell 1882-;
 G.F.Russell - George Frederick Russell 1953-;
 J. Russell 1766-1839;
 J.L.Russell - John Lewis Russell 1808-1873;
 N.H.Russell - Norman Hudson Russell 1921-;
 P.Russell - Patrick Russell 1727-1805;
 P.G.Russell - Paul George Russell 1889-1963;
 R.C.Russell - Ralph Clifford Russell 1896-;
 T.H.Russell - Thomas Hawkes Russell 1851-1913;

Astronomía 
 Diagrama de Hertzsprung-Russell, gráfico que relaciona la magnitud absoluta de una estrella con su temperatura superficial;

Eminencias 
 Pico Russell, pico de los Pirineos;

Historia 
 Manifiesto Russell-Einstein, texto redactado por Bertrand Russell y apoyado por Albert Einstein, que alertaba de la peligrosidad de la proliferación del armamento nuclear;

Instituciones 
 Russell Group, grupo de universidades británicas líderes en investigación;

Localidades y divisiones administrativas 
 Russell, localidad de la Argentina;
 Russell, localidad del estado de Georgia, Estados Unidos;
 Russell, localidad del estado de Nueva York, Estados Unidos;
 Condado de Russell, división administrativa del estado de Alabama, Estados Unidos;
 Russell, ciudad de Nueva Zelanda;

Matemática 
 Paradoja de Russell, demuestra que la teoría original de conjuntos formulada por Cantor y Frege es contradictoria;

Parques y plazas 
 Parque nacional Río Russell, área protegida de Australia;

Transporte 
Estación de la Plaza Russell, estación del metro de Londres, Reino Unido;

Zoología 
Jack Russell Terrier, raza de perros; o
Parson Russell Terrier, raza de perros.